Erich von Hoya ist der Name folgender Personen:

* Erich I. (Hoya) (1370–1426), Graf von Hoya
 Erich I. von Hoya (um 1410–1458), Administrator von Osnabrück und Gegenbischof von Münster, siehe Erich I. von Münster
 Erich V. (Hoya) (1535–1575), Graf von Hoya